Leucodonta är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Otto Staudinger 1892. Leucodonta ingår i familjen tandspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tandspinnare
Leucodonta